Cichos ist der Familienname folgender Personen:

 Lukas Cichos (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Łukasz Cichos (* 1982), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Czichos
 Cichosz